Meldert (Limburg), een deelgemeente van Lummen in Belgisch Limburg
Meldert (Oost-Vlaanderen), een deelgemeente van Aalst in Oost-Vlaanderen
Meldert (Vlaams-Brabant), een deelgemeente van Hoegaarden in Vlaams-Brabant
Leonard Meldert, 16e eeuwse componist